Annahme steht für:

 Annahme (Recht), Willenserklärung als Antwort auf ein Vertragsangebot
 Annahme (Versicherungsmathematik), Schätzung der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Zahlungsströme
 Adoption, im Familienrecht die Annahme einer Person „an Kindes statt“
 Wareneingang, Warenannahme, in der Logistik der Lieferanteneingang
 Akzept, die Übernahme eines Wechsels, siehe Wechsel (Wertpapier) #Handhabung des Wechsels
 Akzeptanz, annehmende Haltung einer Person oder ihres Verhaltens
 Hypothese, wissenschaftliche Aussage, deren Gültigkeit für möglich gehalten wird, die aber nicht bewiesen oder verifiziert ist

Siehe auch:
 Abnahme (eine bestätigende Erklärung)
 Vermutung (Begriffsklärung)